Schiffmeister oder Schiffsmeister steht für: 
Björn Warns, Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot
einen Schiffsführer, siehe Kapitän#Geschichte
„Flußschiffer von bedeutendem Gewerbebetrieb“ (Meyers Konversations-Lexikon), siehe Partikulier